Bella Cup 2003 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2003 z cyklu Bella Cup rozgrywany w dniach 7–13 lipca 2003 roku w Toruniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Bibliografia 
 

2003 w polskim sporcie
2003 w tenisie ziemnym
2003